Weltenbummler steht für:

 Globetrotter, eine Person auf Weltreise
 Pfadfinderbund Weltenbummler, deutscher Pfadfinderverband

Siehe auch: